Geertruidenberg (gemeente), een gemeente in Noord-Brabant
Geertruidenberg (plaats), een stad in Noord-Brabant en hoofdplaats van de gelijknamige gemeente
Geertruidenberg (plantage), een plantage in Suriname
Geertruydenburg (Guyana), een dorp in Guyana